Moderna, Inc — американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК (отсюда название: mode/RNA). Основана в 2010 году.

Работа над вакциной против COVID-19 

В середине мая 2020 года Moderna сообщала о первичных положительных результатах по разработке вакцины против COVID-19 MRNA-1273 (у испытуемых обнаружена выработка антител к вирусу), и о подготовке клинических испытаний.

В ноябре Moderna выпустила заявление об эффективности её вакцины от COVID-19 на 94,5 %.

25 ноября 2020 года Европейская комиссия сообщила, что одобрила контракт с фармацевтической компанией Moderna. По условиям сделки первоначально ЕС закупит 80 млн доз вакцины от COVID-19 и сможет запросить ещё столько же после того, как будет доказана эффективность и безопасность вакцины.

В 2021 году эксперты Всемирного конгресса вакцин признали препарат от Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса. Препарат от Moderna также одержал победу в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины». Тем не менее принцип, по которому происходил отбор, эксперты конгресса не уточнили.

Ранее Moderna получила разрешение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях. Группа экспертов отметила, что эффективность вакцины составляет 94,1 %, и рекомендовала её к применению для всех групп населения старше 18 лет.

История 
Компания была основана в 2009 году под названием Newco LS18, Inc., в следующем году сменила название на Moderna Therapeutics, а в 2018 году — на Moderna.

В октябре 2013 году получила 25-миллионный контракт от Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США на разработку средств защиты от естественных и искусственных патогенов и токсинов. В сентябре 2020 года то же ведомство заключило с компанией новый контракт на 56 млн долларов на разработку мобильного оборудования по производству вакцин.

В сентябре 2016 года Biomedical Advanced Research and Development Authority (Управление биомедицинских исследований Министерства здравоохранения США) заключила с компанией контракт стоимостью 126 млн долларов на разработку вакцины от вируса Зика; в апреле 2020 года то же ведомство предоставило 483 млн долларов на разработку вакцины от COVID-19. Также с 2016 года компания получала финансирование от Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

21 июля 2021 года акции Moderna были включены в индекс , заменив фармацевтическую компанию Alexion Pharmaceuticals, которую приобрела британская AstraZeneca.

Собственники и руководство 
 Нубар Афеян (Noubar Afeyan, род. в 1962 году) — сооснователь и председатель совета директоров. Предприниматель армянского происхождения, в 1999 году основал компанию венчурного финансирования , которая выступила учредителем Moderna и ещё более 70 компаний. Также учредитель премии «Аврора».
 Стивен Хоуг (Stephen Hoge) — президент; ранее был партнёром в McKinsey & Co.
 Стефан Бансель (Stéphane Bancel, род. 20 июля 1972 года) — главный исполнительный директор (CEO) с 2011 года, до этого занимал такой же пост во французской компании bioMérieux. Владеет 8-ю процентами акций Moderna.

Деятельность 
Производством препаратов занимаются сторонние контрактные организации, собственная фабрика в Норвуде (Массачусетс) производит только пробные партии для клинических испытаний. Основными подрядчиками по производству активных компонентов выступают Lonza Group (США и Швейцария) и National Resilience, Inc. (Канада), расфасовка осуществляется компаниями Catalent, Thermo Fisher Scientific, Sanofi и Baxter BioPharma в США, а также ROVI (Испания), Recipharm (Франция) и Samsung Biologics (Республика Корея). За 2021 год производство вакцины против COVID-19 составило 807 млн доз. Дистрибьютерские филиалы имеются в 11 странах, главный международный центр в Варшаве (Польша).

Основными покупателями продукции компании в 2021 году были Еврокомиссия (32 % выручки) и Министерство здравоохранения и социальных служб США (29 % выручки).

См. также 
 Список крупнейших фармацевтических компаний мира
 BioNTech

Примечания

Ссылки 
 
 О задаче компании: Об использовании мРНК для разработки лечения // Сайт компании

Фармацевтические компании США
Компании, входящие в индекс NASDAQ-100